Pecetto puede referirse a:
 Pecetto di Valenza, localidad y comuna italiana de la provincia de Alessandria, región de Piamonte. 
 Pecetto Torinese,  localidad y comuna italiana de la provincia de Turín, región de Piamonte.